Вильярино-де-лос-Айрес () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Саламанка в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Витигудино. Занимает площадь 102,64 км². Население — 977 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 85 км.

Покровителем города считается святой Роке.

Население

Примечания

Ссылки 
 Sitio oficial del municipio
 Diputación de Salamanca: Índice de municipios
 
 
 
 

Муниципалитеты Саламанки